

Carriera 
Come calciatore ha militato nelle seguenti squadre: Olympique Marsiglia, , Olympiakos, ,  e Tolone.

Come allenatore ha diretto le seguenti squadre: Tolone, US Marseille Endoume, Bordeaux, , Olympique Marsiglia, , Ajaccio, Al-Wahda FC, Alania Vladikavkaz, Montpellier, Nazionale di calcio del Niger, , USM Alger e nuovamente Montpellier. Vanta, inoltre, il raggiungimento della finale di Coppa UEFA 1998-1999 con l'Olympique Marsiglia e della finale di Coupe de la Ligue 1996-1997 con il Bordeaux.

Palmarès

Giocatore 
 
Monaco: 1977-1978, 1981-1982
 
Tolone: 1982-1983
 
Monaco: 1979-1980
 
Olympiakos: 1973-1974

Allenatore 
 
Ajaccio: 2001-2002
 
USM Alger: 2012-2013

Altri progetti

Collegamenti esterni